Het wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2009 was de eerste ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2009. De races werden verreden op 1 maart 2009 op het Phillip Island Grand Prix Circuit op Phillip Island, Australië.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2009
Phillip Island